SVHA steht für
 Schweizerischer Verein Homöopathischer Ärztinnen und Ärzte
 Société vaudoise d’histoire et d’archéologie, waadtländischer Geschichtsverein

Abkürzung